een wapen, zie katapult
 Catapult (band)